Cogliatti ist der Familienname von:

 David Cogliatti (* 1993), Schweizer Jazzmusiker
 Rodolfo Cogliatti (* 1976), brasilianischer Komponist
 Sergio B. Cogliatti (* um 1960), Schweizer Molekularpathologe und Fachautor